

Horvátország
Begovo Brdo falu Cetingrad községben Károlyváros megyében 
Begovo Brdo Žumberačko falu Krašić községben Zágráb megyében

Szerbia
Begovo Brdo falu Kruševac községben, Rasina kerületben